Enrico Deaglio (1947) – giornalista e scrittore italiano
 Mario Deaglio (1943) – economista italiano